Bílov, comune del distretto di Nový Jičín
Bílov, comune del distretto di Plzeň-sever